Homecare bzw. Home Care (englisch für Betreuung zu Hause) steht für:

 Häusliche Pflege bzw. Häusliche Krankenpflege
 Home Care (Konzept), ein Konzept zur häuslichen Krankenversorgung
 Homecare-Unternehmen, Vertriebs-Unternehmen, die Patienten mit medizinischen Hilfsmitteln versorgen
 Home Care Aachen e. V. und Home Care Berlin e. V. als Leistungserbringer der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung